Der Dreiband Grand Prix 1989/3 war das 15. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 23. bis zum 26. Februar 1989 in Rotterdam statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "CEB GRAND PRIX ROTTERDAM" ausgetragen.

Geschichte 
In Rotterdam gewann Torbjörn Blomdahl sein zweites Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Raymond Steylaerts glatt mit 3:0 Sätzen. Platz drei belegte Louis Havermans aus den Niederlanden.

Turniermodus 
Vor dem Hauptturnier fand ein Qualifikationsturnier statt in dem sich Ludo Dielis nach vier Runden für das Hauptturnier qualifizieren konnte. Danach wurden vier Gruppen gebildet. Die jeweils zwei Gruppenbesten kamen ins Viertelfinale. In der Qualifikation ging es über zwei danach über drei Gewinnsätze.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Vorrunde

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz (GD)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989/3
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Rotterdam